Święto Słońca (Feria del Sol; Carnaval Taurino de America) – festiwal kulturalny w Mérida w Wenezueli
 Święto Słońca (Inti Raymi) – kilkudniowe święto w dawnym Imperium Inków
 Święto Słońca – album muzyczny grupy Kapela ze Wsi Warszawa

Zobacz też 
 święto solarne
 Międzynarodowy Dzień Słońca